Ruta 21 o Carretera 21 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 21, en la Provincia de Buenos Aires.

Chile 
 Ruta 21-CH, carretera internacional en la Región de Antofagasta.
 Ruta G-21, carretera regional en la Región Metropolitana de Santiago.

Colombia 
 Ruta Nacional 21.

España 
 Ruta CV-21, en la Comunidad Valenciana.
 Ruta CC-21, en Extremadura.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 21.
 Carretera Estatal de Idaho 21.
 Ruta de Illinois 21.
 Carretera de Nebraska 21.

Uruguay 
 Ruta 21.

Ruta 021